

Patronyme 

 Adolf Fick (1829-1901), physiologiste allemand.
 Adolph Eugene Fick (1852-1937), ophtalmologiste allemand, neveu du précédent.
 August Fick (1833-1916), linguiste allemand.
 Chuckie Fick (né en 1985), joueur de baseball américain.
 Roderich Fick (1886-1955), architecte allemand.
 Sigrid Fick (1887-1979), joueuse de tennis suédoise.
 Willy Fick (1893-1967), peintre allemand.

Autre 
 Loi de Fick, loi physique sur la diffusion de la matière.

Homonymie